Pryschtschepa () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Pryschtschepa (* 1982), ukrainischer Radrennfahrer
 Dsmitryj Pryschtschepa (* 2001), belarussischer Fußballspieler
 Jewhen Pryschtschepa (* 1985), ukrainischer Tischtennisspieler
 Nadija Pryschtschepa (* 1956), sowjetische Ruderin
 Natalija Pryschtschepa (* 1994), ukrainische Leichtathletin, siehe Natalija Krol